24 lag deltog i Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 1990 (CAF) och de spelade om 2 platser till VM-slutspelet.

Kvalet spelades i tre omgångar. De åtta främst placerade lagen på Fifas ranking – Algeriet, Egypten, Elfenbenskusten, Kamerun, Kenya, Marocko, Nigeria och Zaire – gick direkt vidare till omgång 2.

 Omgång 1 – De 16 sämst placerade lagen på Fifas ranking lottades ihop till dubbelmöten och de 8 vinnarna gick vidare till omgång 2.
 Omgång 2 – De 8 främst rankade på Fifas ranking och de 8 vinnarna från omgång 1 delades upp i fyra grupper om fyra lag. De fyra gruppsegrarna gick vidare till omgång 3.
 Omgång 3 – De fyra gruppsegrarna från omgång 2 parades ihop och möttes i dubbelmöten, de två segrarna gick vidare till VM-slutspelet.

Följande lag kvalificerade sig för VM-slutspelet:

Omgång 1

Omgång 2

Grupp A

*) Libyen drog sig ur.

Algeriet vidare till omgång 3.

Grupp B

Egypten vidare till omgång 3.

Grupp C

Kamerun vidare till omgång 3.

Grupp D

Tunisien vidare till omgång 3.

Omgång 3

Egypten och Kamerun gick vidare till VM-slutspelet.

Källor

CAF
1988 i Afrika
1989 i Afrika
Fotbollsåret 1988
Fotbollsåret 1989